Дианово — название населённых пунктов в России:
 Дианово — деревня в Белозерском районе Курганской области.
 Дианово — деревня в Юринском районе Марий Эл.
 Дианово — деревня в Уренском районе Нижегородской области.